

Лазув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Лазув — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Лазув — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Лазув — село в гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства